Ю́кка Та́пани Гу́стафссон (; 2 января 1947, Турку, Финляндия) — финский политик, член Парламента от Социал-демократической партии Финляндии. С 22 июня 2011 года по 23 мая 2013 года — министр образования Финляндии в Кабинете правительства Катайнена.

Биография 
Родился 2 января 1947 года в городе Турку.

22 июня 2011 года назначен министром образования Финляндии в кабинете правительства Катайнена. В августе 2012 года высказал свои опасения в связи с наметившейся тенденцией дифференциации финских общеобразовательных школ и общего упадка школьного образования.

17 мая было объявлено об изменениях в правительстве Катайнена: вместо Густафссона министром образования была назначена Криста Киуру, занимавшая пост министра жилищного строительства и связи, она вступила в свою новую должность 24 мая 2013).

Семья 
 Жена — Вирпи Густафссон ()

Библиография 
 Työn ja sivistyksen maailma. Tampere: SNK:n Pohjois-Hämeen piiri, 1986.
 Ihmisyys haastaa itsekkyyden. Tampere: Pirkanmaan sivistys, 2002. ISBN 978-952-9-15257-5

Примечания

Ссылки 
 
 Персональная страница на сайте эдускунты 
 Личный сайт 

Социал-демократы Финляндии
Министры образования Финляндии